Анто́ний () — мужское имя латинского происхождения. В русском языке закрепилось в краткой форме Антон; Антоний — также его церковная форма.
 Марк Антоний () — древнеримский политик и военачальник, 83-30 до н. э.
 Антоний Диоген — греческий писатель II в. н. э., известный по своему роману «Невероятные приключения по ту сторону Туле».
 Антоний Муса — древнеримский врач эпохи императора Октавиана Августа.
 Антоний Нагиб — египетский кардинал.
 Антоний Феликс — римский прокуратор провинции Иудея в 52-58 годах, преемник Вентидия Кумана.
 Антоний Цецина Сабин — государственный деятель Римской империи начала IV века, консул 316 года.
 Юл Антоний — младший сын триумвира Марка Антония и Фульвии, убит во 2 до н. э.
 Антоний — один из трёх святых виленских мучеников.

Церковные деятели 
 Антоний (ум. 1232) — архиепископ Новгородский, автор «Книги Паломник».
 Антоний (ум. 1637) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Муромский.
 Антоний (нач. 1520-х — 1588) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Великопермский.
 Антоний (ум. 1336) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, Ярославский и Белоезерский.
 Антоний — автор жития святого князя Феодора Ярославского.
 Антоний — митрополит Галицкий.
 Антоний (1501—1581) — митрополит Московский и всея Руси.
 Антоний — архимандрит Муромского Спасского монастыря, расколоучитель XVII века.
 Антоний (1927—2022) — патриарх Эритрейской православной церкви.
 
 
 Антоний III Студит (ум. 983) — патриарх Константинопольский.
 Антоний Августин (1517—1586) — архиепископ Таррагонский, богослов-юрист.
 Антоний Апамейский (I век) — святой мученик, каменотёс из Апамеи.
 Антоний Великий (III—IV века) — раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества.
 Антоний Дымский (конец XII века — 1224) — православный монах, основатель Антониево-Дымского монастыря.
 Антоний Краснохолмский (ум. 1481)— древнерусский церковный деятель, преподобный.
 Антоний Леохновский (ок. 1526—1612 или 1613) — монах, подвижник, основатель и покровитель Леохновской обители.
 Антоний Оптинский (1795—1865) — игумен малоярославецкого Николаевского монастыря, оптинский старец.
 Антоний Падуанский (1195—1231) — католический святой, проповедник, один из самых знаменитых францисканцев.
 Антоний Печерский (983—1073) — святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобного, основатель Киево-Печерской лавры.
 Антоний Римлянин (ок. 1067—1147) — русский православный святой, основатель новгородского Антониева монастыря.
 Антоний Сийский (1477—1556) — преподобный, иеромонах, основатель и первый игумен Антониево-Сийского монастыря.
 Антоний Сурожский (1914—2003) — митрополит Сурожский, философ, проповедник.
 Антоний Шедрауи (род. 1932) — епископ Антиохийской православной церкви.
 Антоний (Абашидзе) (1867—1942) — схиархиепископ Таврический и Симферопольский.
 Антоний (Азизов) (род. 1979) — иерарх Русской православной церкви, епископ Ахтубинский и Енотаевский.
 Антоний (Амфитеатров) (1815—1879) — архиепископ, почётный член Петербургской академии наук.
 Антоний (Ангелович) (1757—1814) — епископ Украинской грекокатолической церкви.
 Антоний (Арапов) (1880—1919) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Антоний (Бартошевич) (1910—1993) — епископ Русской православной церкви заграницей.
 Антоний (Башир) (1898—1966) — епископ Антиохийской православной церкви, митрополит Североамериканский.
 Антоний (Боровик) (род. 1968) — епископ Украинской православной церкви, викарий Хустской епархии.
 Антоний (Бочков) (1803—1872) — игумен Русской православной церкви, русский писатель и поэт.
 Антоний (Булатович) (1870—1918) — иеросхимонах Андреевского скита на Афоне.
 Антоний (Булухия) (род. 1956) — епископ Грузинской православной церкви.
 Антоний (Быстров) (1858—1932) — архиепископ Архангельский и Холмогорский.
 Антоний (Вадковский) (1846—1912) — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
 Антоний (Вакарик) (1926—2003) — митрополит Украинской православной церкви.
 Антоний (Варжанский) (1890—1971) — архиепископ Виленский и Литовский.
 Антоний (Васильев) (1869—1953) — епископ Сан-Францисский и Калифорнийский.
 Антоний (Винницкий) (ум. 1679) — экзарх Константинопольского патриархата.
 Антоний (Герйаннакис) (1935—2004) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Антоний (Гигинейшвили) (1882—1956) — епископ Грузинской православной церкви.
 Антоний (Гиоргадзе) (1866—1918) — епископ Грузинской православной церкви.
 Антоний (Голынский) (1889—1976) — архиепископ, деятель Катакомбной церкви в России.
 Антоний (Горбань) (1866—1937) — иеромонах, преподобномученик, местночтимый святой.
 Антоний (Граббе) (1926—2005) — епископ Российской православной автономной церкви.
 Антоний (Данилов) (род. 1963) — архимандрит Русской православной церкви.
 Антоний (Дашкевич) (1859—1934) — епископ Русской православной церкви заграницей.
 Антоний (Демянский) (1866—ок. 1926) — епископ Русской православной церкви, викарий Новгородской епархии.
 Антоний (Добротин) (ум. 1829) — архимандрит Русской православной церкви.
 Антоний (Доронин) (род. 1980) — архиерей Белорусского экзархата Русской православной церкви, архиепископ Гродненский и Волковысский.
 Антоний (Зыбелин) (ок. 1730—1797) — архиепископ Казанский и Свияжский.
 Антоний (Завгородний) (1938—1989) — епископ Русской православной церкви.
 Антоний (Знаменский) (1765—1824) — архиепископ Тобольский и Сибирский, затем Ярославский и Ростовский.
 Антоний (Зубко) (1797—1884) — епископ Православной российской церкви.
 Антоний (Зыбелин) (1730—1797) — архиепископ Казанский.
 Антоний (Иерофеич) (1674—1726) — архимандрит Русской православной церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Антоний (Илляшевич) (1680-е—1755) — епископ Русской православной церкви, епископ Вятский и Великопермский.
 Антоний (Каржавин) (1858—1914) — епископ Тобольский, магистр Московской духовной академии.
 Антоний (Корж) (1888—1938) — иеродиакон Русской православной церкви, преподобномученик.
 Антоний (Костов) (1915—2002) — епископ Болгарской православной церкви, викарий Софийской епархии.
 Антоний (Крипак) (род. 1977) — епископ Украинской православной церкви, викарий Киевской епархии.
 Антоний (Кротевич) (1889—1973) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тамбовский и Мичуринский.
 Антоний (Людиновсков) (1895—1977) — игумен и организатор переселения Дубчесских скитов часовенного согласия, землепроходец.
 Антоний (Марценко) (1887—1952) — епископ Русской православной церкви.
 Антоний (Масендич) (1961—2001) — епископ Русской православной церкви, епископ Барнаульский и Алтайский.
 
 Антоний (Мельников) (1924—1986) — епископ Русской церкви, митрополит Ленинградский и Новгородский.
 Антоний (Миловидов) (1877—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Омский и Челябинский.
 Антоний (Михалев) (род. 1978) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит.
 Антоний (Москаленко) (род. 1940) — архиерей Русской православной церкви.
 Антоний (Нарожицкий) (ум. 1748) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тобольский и Сибирский.
 Антоний (Николаевский) (1818—1889) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский и Саранский.
 Антоний (Одинович) (ум. 1716) — епископ Коломенский и Каширский.
 Антоний (Орлов) (род. 1932) — основатель и первоиерарх неканонической «Российской православной церкви».
 Антоний (Павлинский) (1801—1878) — епископ Русской православной церкви.
 Антоний (Паканич) (род. 1967) — митрополит Бориспольский и Броварской.
 Антоний (Панкеев) (1892—1938) — епископ Православной российской церкви, епископ Белгородский.
 Антоний (Пантелич) (род. 1970) — епископ Сербской православной церкви, викарий патриарха Сербского.
 Антоний (Паромов) (1855—1918) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Антоний (Паропулос) (род. 1953) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Фасианский.
 Антоний (Пельвецкий) (1897—1957) — епископ Русской православной церкви.
 Антоний (Платковский) (1682—1746) — архимандрит Переславского Данилова монастыря.
 Антоний (Плэмэдялэ) (1926—2005) — епископ Румынской православной церкви, богослов, философ культуры.
 Антоний (Подольский) — инок Русской православной церкви и духовный писатель XVII века.
 Антоний (Политис) (1890—1963) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Элиды и Олени.
 Антоний (Радивиловский) (1620—1688) — восточнославянский церковный писатель, игумен.
 Антоний (Радонежский) (1808—1872) — епископ Оренбургский и Бузулукский.
 Антоний (Рафальский) (1789—1848) — епископ Православной российской церкви, митрополит Санкт-Петербургский.
 Антоний (Романовский) (1886—1962) — епископ Русской православной церкви.
 Антоний (Рудей) (род. 1969) — основатель и глава неканонической «Истинно-православной церкви Молдавии».
 Антоний (Румовский) (1738—1786) — епископ Русской православной церкви.
 Антоний (Севрюк) (род. 1984) — архиерей Русской православной церкви.
 Антоний (Середонин) (1861—1894) — архимандрит Русской православной церкви.
 Антоний (Синкевич) (1903—1996) — архиепископ Лос-Анджелесский и Южно-Калифорнийский.
 Антоний (Смирницкий) (1773—1846) — архиепископ Воронежской и Борисоглебской епархии.
 Антоний (Смирнов) (1844—1914) — иеромонах, герой Первой мировой войны.
 Антоний (Смолин) (1806—1876) — архиепископ Пермский и Верхотурский.
 
 Антоний (Стаховский) (1671/1672—1740) — архиепископ Черниговский, митрополит Тобольский и всея Сибири.
 Антоний (Феофанов) (ум. 1774) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Каргопольский.
 Антоний (Фиалко) (род. 1946) — архиерей Украинской православной церкви.
 Антоний (Флоренсов) (1847—1918) — епископ Вологодский и Тотемский.
 Антоний (Храповицкий) (1863—1936) — епископ, митрополит Киевский и Галицкий.
 Антоний (Черемисов) (род. 1939) — архиерей Русской православной церкви.
 Антоний (Черновский) (ум. 1748) — епископ Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Обоянский.
 Антоний (Чирков) (1868—1930) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Антоний (Шокотов) (1799—1871) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кишинёвский и Хотинский.
 Антоний (Шутов) (1800/1812—1881) — старообрядческий архиепископ Московский и всея России.
 Антоний (Щерба) (род. 1947) — епископ Константинопольской православной церкви.

Прочее 
 «Святой Антоний» — парусный 50-пушечный линейный корабль Балтийского флота Российской Империи.

См. также 
 Имена Антон, Антонин, Антонина.
 Игнатий Антоний II (1910—2007) — патриарх Сирийской католической церкви, возглавлявший её с 20 марта 1968 года по 23 июля 1998 года.

Ссылки 
 
 

Мужские имена
Имена латинского происхождения